A Day of Havoc – cortometraggio del 1915 diretto da Joseph Kaufman
A Day of Havoc – cortometraggio di animazione del 2014 diretto da Clarence Ma